Епархия Керичо () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Керичо, Кения. Епархия Керичо входит в митрополию Найроби. Кафедральным собором епархии Керичо является церковь Святейшего Сердца Иисуса в городе Керичо.

История 
6 декабря 1995 года Папа Римский Иоанн Павел II издал буллу «Cum ad aeternam», которой учредил епархию Керичо, выделив её из епархии Накуру.

Ординарии епархии 
 епископ Филипп Арнольд Субира Аньоло (6.12.1995 — 22.03.2003) — назначен епископом Хома-Бея;
 епископ Эммануэль Окомбо  (22.03.2003 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2016 года из  человек, проживавших на территории епархии Керичо, католиками являлись  человек, что соответствовало 15,0 % от общей численности населения епархии.

|-
| 1999 || 198.479 || 1.567.694 || 12,7 || 56 || 10 || 46 || 3.544 ||  || 36 || 56 || 16
|-
| 2000 || 195.374 || 1.423.948 || 13,7 || 23 || 7 || 16 || 8.494 ||  || 34 || 53 || 17
|-
| 2001 || 198.653 || 1.480.906 || 13,4 || 30 || 11 || 19 || 6.621 ||  || 21 || 38 || 17
|-
| 2002 || 220.623 || 1.524.906 || 14,5 || 35 || 15 || 20 || 6.303 ||  || 41 || 70 || 17
|-
| 2003 || 268.460 || 1.678.996 || 16,0 || 35 || 15 || 20 || 7.670 ||  || 48 || 76 || 18
|-
| 2004 || 223.856 || 1.554.850 || 14,4 || 39 || 18 || 21 || 5.739 ||  || 40 || 63 || 17
|-
| 2006 || 225.360 || 1.621.000 || 13,9 || 43 || 21 || 22 || 5.240 ||  || 35 || 52 || 17
|-
| 2013 || 254.000 || 1.810.000 || 14,0 || 43 || 29 || 14 || 5.906 ||  || 23 || 65 || 25
|-
| 2016 || 241.690 || 1.606.200 || 15,0 || 45 || 30 || 15 || 5.370 ||  || 29 || 65 || 34
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum ad aeternam

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кении